Arbenz bezeichnet:

 Arbenz Motorwagenfabrik, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Arbenz Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Arbenz ist der Familienname folgender Personen
 Carl Arbenz (1831–1909), Schweizer Ingenieur und Glastechniker
 Florian Arbenz (* 1975), Schweizer Musiker (Schlagzeug)
 Michael Arbenz (* 1975), Schweizer Musiker (Piano)
 Paul Arbenz (1880–1943), Schweizer Geologe
 Peter Arbenz (* 1937), Schweizer Entwicklungshelfer, Politiker (FDP) und Beamter
 Peter Arbenz (Informatiker), Schweizer Informatiker, Titularprofessor der ETH Zürich
 Peter Ulrich Arbenz (* 1959), Betriebswirtschafter, Autor 
 Jacobo Árbenz Guzmán (1913–1971), Präsident Guatemalas
 Jakob Blank-Arbenz (1810–1893), Schweizer Unternehmer